Philippe Bartherotte est un journaliste français.

Il est l'auteur de La Tentation d'une île : Derrière les caméras de la téléréalité, le livre polémique sur la face cachée de la téléréalité.

Tromperies, manipulation mentale, utilisation de protocoles psychologiques, l'univers qui est mis au jour dans l'ouvrage relève moins du jeu entre adultes consentants que d'un système à la limite de la légalité mis au point par une industrie ultra-lucrative. 

Philippe Bartherotte avait par ailleurs révélé les trucages du jeu d'aventure Pekin Express sur M6 en .

Bibliographie 
 La tentation d'une île, Derrière les caméras de la téléréalité, Éditions : Balland / Jacob-Duvernet, , 338 pages,

Notes et références

Liens externes 

Journaliste français du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)